Gündoğmuş (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Gündoğmuş (stad), de hoofdplaats van het district
Gündoğmuş (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü